Тирувасагам или Тирувачакам (, букв. «священное изречение») — собрание гимнов на тамильском языке, сочинённых в IX веке Маниккавасагаром, шиваистским святым и поэтом бхакти. Оно состоит из 51 поэмы и вместе с «Тирукковайяром» того же автора составляет восьмой том «Тирумурай» — священного канона тамильской шайва-сиддханты. Тирувасагам считается жемчужиной тамильской литературы.

Основные сведения 
«Тирувасагам» считается одним из самых глубоких и красивых бхактистских произведений на тамильском языке. Оно рассматривает фазы духовного пути от сомнения и боли до совершенной веры в бога Шиву, от земных переживаний до отношений «гуру—ученик» и свободы от перерождений. Произведение частично автобиографическое, в частности, в нём описывается, как Маниккавасагар, первый министр царя Пандьи, отрёкся от мира, получив необычайное видение Шивы, сидящего под деревом. Послание гимнов — в том, что тело преходяще, а мирские удовольствия являются причиной страдания и скорби, поэтому лучше стремиться к достижению освобождения.

Основная тема произведения — взаимоотношения человека с богом, Шивой, который описывается как близкое, родное существо и как неподдающаяся осмыслению космическая сила, пронизывающая всё бытие. Идеи, изложенные Маниккавасагаром в «Тирувасагаме» во многом подготовили концептуальную базу системы шайва-сиддханта. Отличительной особенностью поэтики «Тирувасагама» является обилие фольклорных песенно-танцевальных форм, в которых заключено серьёзное религиозно-философское содержание.

Пятьдесят один гимн «Тирувасагама», составляющие в общей сложности 3414 строк, варьируются по длине от восьми до 400 строк, демонстрируя большое разнообразие метрических форм с 14 вариациями метра. Как правило, гимны ритмически рецитируются или поются, нежели читаются. Произведение содержит некоторые необычные темы. Например, в некоторых в качестве преданного Бога выступает женщина, исполняющая песни, подходящие для игр или сельских работ. Другая интересная поэма предназначена для исполнения в храме во время утреннего ритуала для пробуждения божества (обычная часть индуистского храмового ритуала).

Важнейший лейтмотив Маниккавасагара — это тень кармы, покрывающая всё словно призрак. Поэт взывает к Богу с просьбой устранить узы кармы и освободить его. Он также говорит о нечистоте, которая овладевает им на длинном пути; когда нечистота удалена, он становится слугой бога Шивы. (И в шиваизме и в вайшнавизме наиболее совершенный преданный часто именуется «слугой стоп» божества.) Наиболее существенно, что он ищет милости Шивы, чтобы высвободиться из тюрьмы чувств, ведущей к нечистоте и разрушению. Маниккавасагар в конечном итоге не является противником чувств, но как и многие аскеты сторонится необузданных чувств.

Легенда создания гимнов 
Согласно легенде Маниккавасагар был министром царя Пандьи, до тех пор, пока однажды не повстречал самого Шиву в облике шиваистского аскета. Оставив свой пост, он стал странствовать, исполняя повсюду песни преданности. В конце концов он поселился Чидамбараме.

Однажды, Господь Шива пришёл к нему в облике брахмана и сказал: «Я хочу услышать „Тирувасагам“ из твоих собственных святых уст. Я запишу его, чтобы изучить и с его помощью достичь освобождения от оков сансары». Маниккавасагар согласился и брахман (Господь Шива) записал гимны на пальмовых листьях, после чего внезапно исчез. Маниккавасагар понял, что это был сам Господь.

Шива оставил гимны лежать на ступенях храма, где на следующий день они были обнаружены брахманами Тиллая. В конце стояла подпись: «Маниккавасагар произнёс это, Господь Тиру-Читрамбалам записал это». Желая узнать философский смысл этих стихов, брахманы обратились с ними к Маниккавасагару, который повёл их в золотой зал храма и, указав на изображение Господа, Танцующего Танец Блаженства, сказал: «Тиллай-Натараджа суть этих строф. Он их значение». После чего Маниккавасагар растворился в божественном свете, став единым с Шивой.

Перевод 
Единственным существующим на данный момент переводом «Тирувасагама» на иностранный язык является английский перевод , вышедший в 1900 году.

Примечания

Ссылки 
 «Тирувасагам» на тамильском и в переводе на английский язык

Священные писания индуизма на тамильском языке